Morazán (departement), een departement van El Salvador
Morazán (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement El Progreso
Morazán (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Yoro
Zie ook:
Francisco Morazán (doorverwijspagina)